Gallieni ou Galliéni est un patronyme d'origine italienne, notamment porté par :
 Jill Galliéni (née en 1948), sculptrice française ;
 Joseph Gallieni (1849-1916), maréchal et administrateur colonial français.

Nommés d'après le maréchal Gallieni 
 Avenue du Maréchal-Gallieni, une voie publique parisienne dans le  arrondissement
 
 Boulevard Gallieni, une voie publique parisienne dans le  arrondissement
 Pont Gallieni, un pont routier au dessus du Rhône à Lyon
 Gallieni (ligne 3), une station du métro parisien qui dessert notamment la gare routière internationale de Paris-Gallieni
 Péninsule Gallieni, dans l'archipel des Kerguelen
 Massif Gallieni, dans l'archipel des Kerguelen
 Le Général Gallieni (1916-1937, ex Marienbad), cargo-mixte austro-hongrois puis français
 Le Gallieni (1953-1983), cargo-mixte français qui desservait Madagascar et les Terres australes françaises
 Lycée Gallieni d'Andohalo à Madagascar

Références

Patronyme italien